

Acteurs 
 Konstantin Shayne (1888-1974), acteur d'origine russe ;
 Robert Shayne (1900-1992), acteur américain ;
 Tamara Shayne (1902-1983), actrice d'origine russe (sœur de Konstantin Shayne ci-dessus nommé).

Personnages 
 Michael « Mike » Shayne, personnage de fiction, héros d'une série de romans policiers de l'écrivain américain Brett Halliday ;
 Shayne, personnage de la série créée par Stephen Desberg et Chaiko (2018).